Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Eliot Teltscher 3-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Ivan Lendl (Campione)
 Eliot Teltscher (finale)
 Mel Purcell (semifinali)
 Pat Du Pré (secondo turno)
 Christopher Mottram (quarti di finale)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 Peter Rennert (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)

 Bruce Manson (quarti di finale)
 Haroon Ismail (primo turno)
 Wolfgang Popp (terzo turno)
 Steve Krulevitz (secondo turno)
 Louk Sanders (secondo turno)
 George Hardie (terzo turno)
 Éric Deblicker (secondo turno)
 Ross Case (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1980